La finale de la Coupe UEFA 1990-1991 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et  , respectivement au stade Giuseppe-Meazza de Milan et au Stadio Olimpico de Rome, tous deux en Italie.

Elle oppose les deux équipes italiennes de l'Inter Milan et de l’AS Rome. Au terme des deux rencontres, les Milanais l'emportent sur le score de 2 buts à 1 (2-0 à l'aller, 0-1 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur troisième titre européen avec leurs victoires en Coupe des clubs champions européens en 1964 et 1965.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1990-1991
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1990-1991

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1990-1991

Notes et références 

1990-1991
Football en 1991
Sport en mai 1991
Sport en Italie en 1991
Compétition de football à Milan
Compétition de football à Rome
Face-à-face de l'Inter Milan
Face-à-face de l'AS Rome